Une traite peut être:
 La traite, l'effet de commerce, moyen de paiement et de crédit
 la traite, l'action de traire, c'est-à-dire extraire le lait des mamelles des animaux
 la traite, le trajet, comme dans l'expression « d'une seule traite » signifiant sans s'arrêter.
 la traite, transport de marchandises d'un pays à l'autre
 par extension : terme appliqué au commerce et au transport de populations soumises à l'esclavage : la traite ''dite négrière, la traite des blanches, la traite des êtres humains
 les traites sont des impôts royaux de l'Ancien Régime : voir traites

Voir aussi